Sorbi – gruppo etnico europeo, della regione della Sorbia
 Attilio Sorbi – allenatore di calcio ed calciatore italiano
 Giovanna Sorbi – direttrice d'orchestra, pianista e compositrice italiana

Pagine correlate 
 Sorba
 Sorbo

Altri progetti